Антуко:

 Антуко — посёлок в Чили, входит в состав провинции Био-Био и области Био-Био.
 Антуко — вулкан. Располагается в регионе Био-Био, Чили.